Стигер (Стэгер; ) — английско-американская фамилия.

Известные носители:
 Стэгер, Майкл Матеус (; род. 1980) — американский актёр кино и телевидения.
 Стигер, Уилл (; род. 1944) — американский исследователь Арктики.

См. также 
 Штегер (Штёгер; ) — немецкая фамилия.